

Letteratura 
Assassinio allo specchio (The mirror crack'd from side to side), romanzo poliziesco di Agatha Christie con protagonista Miss Marple.

Film 
Assassinio allo specchio (The Mirror Crack'd) – film del 1980 di Guy Hamilton con Angela Lansbury, tratto dall'omonimo romanzo.
Assassinio allo specchio (Murder With Mirrors) – film TV del 1985 di Dick Lowry con Helen Hayes, tratto dal romanzo Miss Marple: giochi di prestigio. 
Assassinio allo specchio (The Mirror Crack'd) – film TV del 1992 di Norman Stone con Joan Hickson.
Assassinio allo specchio (Marple: The Mirror Crack'd) – film TV del 2010 della serie Miss Marple, interpretato da Julia McKenzie